Menger est un patronyme pouvant désigner :

 Carl Menger (1840-1921) : économiste autrichien ;
 Karl Menger (1902-1985) : mathématicien autrichien et fils du précédent ;
 Pierre-Michel Menger (1953) : sociologue français ;
 L'éponge de Menger : solide fractal décrit pour la première fois par Karl Menger ;
 Le théorème de Menger : théorème prouvé par Karl Menger en 1927.

Homonymie de patronyme